Зуборе́нко — фамилия белорусского и украинского происхождения. Известные носители:
 Зуборенко, Александра Юрьевна (род. 1972) — белорусская гребчиха.
 Зуборенко, Игорь Николаевич (род. 1966) — советский и белорусский гребец.